El término Los Tres Grandes puede referirse a:
Deportes
De Grote Drie, los tres mejores equipos de fútbol de los Países Bajos.
Los tres grandes del fútbol peruano.
Os Três Grandes, los tres mejores equipos de fútbol portugués.
BIG3, una liga de baloncesto profesional.

Industria
Tres Grandes (fabricantes de automóviles), las tres principales marcas de coches de un país, y especialmente las tres grandes fábricas de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler)

Véase también 
Big Four
Big Five